TransAmerica bezeichnet

 das Brettspiel Trans America
 den Film Transamerica
 Transamerica Corporation, US-amerikanisches Finanzdienstleistungs- und Versicherungsunternehmen
 Transamerica Pyramid, der größte und auffälligste Wolkenkratzer der Skyline von San Francisco, Eigentümer: Transamerica Corporation